«Секундомер» — советский чёрно-белый фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1970 году режиссёром Резо Эсадзе.

Премьера фильма в СССР состоялась 1 марта 1971 года.

Сюжет 
Для знаменитого футболиста Лаврова пришло время оставить большой спорт. Случайная встреча с одноклассницей, в которую он был влюблён в годы своей юности, ещё не будучи известным футболистом, заставляет его совершенно иначе взглянуть на прошедшие годы.

В главных ролях 
 Наталья Антонова — Татьяна
 Николай Олялин — Лавров

В ролях 
 Лилиана Алешникова — Тамара
 Валерия Бескова — Вера, навещала старого школьного учителя
 В. Дудин
 Леонид Еремеев
 Олег Каравайчук — продавец в магазине «Старая книга»
 Генрикас Кураускас — Пётр Евдокимович Баулин, тренер
 Аркадий Кацман
 Ольга Кобелева — Нина, навещала старого школьного учителя
 Ирина Куберская — Ася, жена Миши, навещала старого школьного учителя
 Сергей Мучеников — Миша, муж Аси, навещал своего старого школьного учителя
 Геннадий Полока — Семён, навещал своего старого школьного учителя
 Эдуард Тышлер — футболист
 Ю. Хмелецкий
 Олег Хроменков — Вася, весельчак-фокусник, муж Веры, навещал старого школьного учителя
 Михаил Яншин — актёр Михаил Яншин

В эпизодах 

 Михаил Бадикяну — администратор (в титрах указан как — М. Бадиков)
 Вадим Вильский — второй администратор
 Людмила Глазова
 Голдовский С. М. — массажист
 Наталия Журавель — стюардесса
 С. Кобылкина
 В. Лосенко
 М. Мунтян
 Борис Понизовский
 В. Проскуров
 Л. Понизовская
 О. Потипалов
 И. Слупский
 Тамара Садретдинова
 Игорь Сретенский — мужчина на «Волге», темпераментный болельщик
 И. Хрупало — эпизод
 Сергей Сальников — футболист, его заменяет в дебютном матче юниор Лавров (в титрах не указан)
 Герберт Дмитриев — приятель Лаврова (в титрах не указан)

 Анатолий Калубулин - болельщик

Съёмочная группа 
 Сценарий — Леонид Зорин
 Постановка — Резо Эсадзе
 Главный оператор — Валерий Федосов
 Главный художник — Борис Быков
 Музыка — Олега Каравайчука
 Звукооператор — Наталья Левитина
 Режиссёр — Вадим Гаузнер
 Оператор — Юрий Воронцов
 Редактор — Светлана Пономаренко
 Монтажёр — Л. Зайцева
 Художник по гриму — Е. Кудрявцева
 Художник по костюмам — Э. Карат
 Ассистенты:
 режиссёра — В. Норд, Виктор Аристов
 оператора — В. Иванов, А. Пучков, В. Плотников, Б. Дунаев
 художника — Римма Наринян, М. Суздалов
 Консультанты — заслуженный мастер спорта — Сергей Сальников и мастер спорта — Эдуард Дудур
 Директор картины — В. Попов

Ссылки 
 «Секундомер» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 

Чёрно-белые фильмы 1970-х годов
Фильмы СССР 1970 года
Фильмы Резо Эсадзе
Фильмы студии «Ленфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о футболе
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы о спорте СССР